Доллежаль — фамилия.

Известные носители 
 Доллежаль, Владимир Антонович (1898 - ?) — советский инженер-конструктор авиационных моторов, учёный, лауреат Сталинской премии.
 Доллежаль, Николай Антонович (1899—2000) — советский инженер-теплотехник, конструктор ядерных реакторов.

См. также 
 Долежал (Долежаль)